I fortunati casi dell'altalena o L'altalena –  dipinto di Jean-Honoré Fragonard del 1767
La balançoire o L'altalena – dipinto di Pierre-Auguste Renoir del 1876
L'altalena – album di Nicky Nicolai del 2006
L'altalena – romanzo di Maria Luisa Aguirre D'Amico 1994